Příjmení Jakobson nebo Jacobson může znamenat:

 Carl Robert Jakobson (1841–1882) – estonský národní buditel
 Edith Jacobsonová (1897–1978) – německo-americká psychoanalytička
 Georgij Georgijevič Jakobson (1871–1926) – ruský entomolog, převážně koleopterolog
 Howard Jacobson (* 1942) – britský spisovatel a novinář
 Joe Jacobson (* 1986) – velšský fotbalový obránce 
 Ludowika Jakobssonová (1884–1968) – finská krasobruslařka německého původu
 Peter Jacobson (* 1965) – americký herec
 Roman Jakobson (1896–1982) – rusko-americký lingvista
 Van Jacobson (* 1950) – americký informatik, spoluautor TCP/IP protokolu